Міре — власна назва.

Топоніми

Міре-де-Тібайнш — парафія.

Міре — муніципалітет.